Panzer Front — танковый симулятор Второй мировой войны с элементами стратегии.

Описание 
Игра Panzer Front разработанная японцем Яшими Ишузу, является наиболее правдивым и реалистичным танковым симулятором танков Второй Мировой войны. Игра была выпущена в Японии для консолей Dreamcast и PlayStation 22 декабря 1999 года, компанией по выпуску видеоигр ASCII Corporation (подразделение корпорации Kadokawa Group Holdings).

10 Сентября 2001 Panzer Front был выпущен для PlayStation в английской версии в Северной Америке, в формате NTSC, издателем Agetec Inc. («Ascii Game Entertainment TEChnology»), и в многоязычной версии для Европы в формате Pal компанией Enterbrain (европейское отделение корпорации Kadokawa Group Holdings). В Японии 8 января 2001 вышла расширенная версия Panzer Front bis. для консоли PlayStation, которая не была выпущена для Dreamcast (bis в переводе с французского означает «улучшенный»).

Panzer Front bis. для PSX имеет десять новых миссий, режим Story в котором присутствует аркадная сюжетная линия с несколькими CG роликами. В режиме Story можно пройти игру двумя разными путями — за самоходчика и за танкиста.

Изюминкой игры Panzer Front bis. стал встроенный редактор миссий, который даёт возможность создавать собственные миссии,
записывая их на карту памяти для загрузки. Встроенный редактор позволял создавать собственные миссии на основе игровых карт,
изменяя многочисленные опции: от выбора типов танков до смены погоды и раскраски техники.

В редакторе миссий можно использовать скрытую технику, менять погодные условия, заменять как камуфляж у танков,
так и логотипы и лозунги на башнях. Встроенный редактор миссий имеет десять небольших мини миссий, которые можно редактировать.
Дополнительным бонусом в Panzer Front bis. стало голосовое озвучивание переговоров экипажей танков.

Игрок может управлять различными типами танков в трёх компаниях: за Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РККА), союзников и вермахт. Игра включает в себя двадцать семь уровней, три уровня сложности, имеет два режима игры в которых можно выбирать между машинами — прототипами и серийно выпускавшимися видами средних и тяжёлых танков.

Командуя взводом из трёх-четырёх танков, можно вести бой в составе заданного
построения или прокладывать каждому танку индивидуальный маршрут.

Представленные в разделе «Выбор танков» машины : E-79, Aureole, СУ-122-С, ИС-152, Shortbull, Е-69-E3 не имеют реальных исторических аналогов, но их технические параметры частично соотносятся с проектами не получившими воплощения в металле, разработчики игры воссоздали их в качестве футуристической техники, позволяющими пройти кампанию на танках — прототипах.

В разделе «Тактика» представлены серийные модели танков принимавшие участие в сражениях Второй мировой войны. Тактико-технические данные танков — такие как скорость движения по пересечённой местности, соотношение бронирования и мощности орудия выполнены на высоком уровне реализма для основных типов танков СССР, Германии, США и Англии. Главное внимание в игре уделено соответствию тактико-технических данных виртуальных боевых машин их реальным аналогам, и в большинстве усреднённых значений они практически идентичны настоящим танкам Второй Мировой.

Технические параметры включают в себя расчёт соотношения мощности орудия и бронирования танков на уровне HARD, тактико-технические данные соответствуют для большинства танков их реальным аналогам по большинству параметров, которые были тщательно смоделированы разработчиками и были точно перенесены в игровое пространство.

В игре присутствуют пехота, бронетранспортёры, противотанковые пушки, а также авиация в некоторых миссиях.

При расчёте бронепробиваемости на максимальном уровне сложности в игре ведётся обсчёт прицельной дальности, рассчитывается вероятность рикошета снаряда в зависимости от толщины брони в месте попадания, траектории полёта снаряда, и угла встречи снаряда с углом брони противника при его попадании в цель. Снаряды из танковых пушек после выстрела летят по реалистичной баллистической дуге, что позволяет попадать в танки и доты противника скрывающиеся в складках местности.

Противотанковые снаряды как и в настоящих танковых боеприпасах Второй мировой войны имеют встроенные донные трассёры позволяющие наблюдать траекторию полёта выпущенных вашим танком и танками противника снарядов.

Местность, на которой ведётся сражение, имеет узнаваемый рельеф как для Западной, так и для Восточной Европы.

Panzer Front всегда предоставляет динамическое изменение ситуации, при попытке пройти миссию незначительно изменив направление движения в сторону от предыдущего маршрута, прохождение и тип необходимых действий кардинально меняется.

В игре были использованы исторически достоверные детали, например: лозунги на советских танках, танки КВ несут имя «Димитрий Донской» из одноимённой танковой колонны. В декабре 1942 года глава Русской православной церкви митрополит Сергий обратился к верующим с призывом о сборе средств на постройку танковой колонны имени Дмитрия Донского, и вскоре состоялся обмен телеграммами между митрополитом Сергием и Сталиным, который дал указание об открытии специального счёта в Государственном банке СССР.

Германские машины несут боевой номер танка в соответствии с нумерацией танков в танковом подразделении, «Тигр» командира 2-й роты 101 Тяжёлого Танкового Батальона Михаэля Витмана, в игре в миссии в Виллерс Бокаж, несёт бортовой номер 231, расшифровка тактического номера: 2 — вторая рота,3 — третий взвод, 1 — нумерация машины взвода. «Тигр» Михаэля Витмана в сражении на шоссе Кан-Синту имел тот же номер что и в игре — 007, это обозначение штабной машины 101 ТТБ.

Внутренние виды кабины танка в игре отсутствуют.

В игре реализовано три основных вида:

Первый — чуть выше и позади танка, используйте его для наблюдения за полем боя во время миссии.

Второй — из прицела орудия имитирующий оптику, и для удобства игрока он несколько затемнён.

Третий — с места командира — в отличие от прицела он имеет более детализированный дальний ракурс, что даёт возможность лучше оглядеть местность, зачастую при отключённых маркерах противника скрывающегося в складках местности на большом удалении, удаётся разглядеть только с его помощью.

В финальный релиз игры для консолей Dreamcast и Sony PlayStation, не попало большое количество военной техники, которая была разработана для игры, но её можно использовать в редакторе миссий в Panzer Front bis.

Для Sony PlayStation 2 в 2004 году вышло продолжение игры — Panzer Front Ausf. B

Ссылки 
 Panzer Front русская версия сайта
 Panzer Front редактор миссий

Танковые симуляторы
Компьютерные игры, разработанные ASCII Corporation